Дайджест — краткое содержание, краткий обзор других публикаций.
 Хеш-сумма, также называемая дайджестом — в криптографии результат преобразования входного сообщения произвольной длины в выходную битовую строку фиксированной длины.